Ipswich – település Angliában, Suffolk grófságban
 Ipswich – település Ausztráliában, Quuensland államban
 Ipswich – település az Egyesült Államokban Massachusetts államban
 Ipswich – település az Egyesült Államokban Dél-Dakota államban
 Ipswich – település az Egyesült Államok Wisconsin államban
 Ipswich Town FC – angol labdarúgócsapat